Девето Светско првенство у одбојци 1978. је одржано у Италији од 20. септембра до 1. октобра 1978. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 6 група по 4 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Пољска као светски првак из 1974. и Италија као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. По две првопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у групи Г и Х. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење за пласман од 13. – 24. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Други круг

Група Г – Рим

Група Х – Рим

Групе од 13. – 16. места

Група И – Венеција

Група Ј – Венеција

Завршна фаза

Доигравање од 21. – 24. места - Венеција

Доигравање од 17. – 20. места - Венеција

Доигравање од 13. – 16. места - Венеција

Доигравање од 9. – 12. места - Рим

Доигравање од 5. – 8. места - Рим

Полуфинале - Рим

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Италији
Одбојка у 1978.